Navalha (instrumento cortante) - instrumento com um cabo onde se guarda a lâmina retrátil.
 Navalha de barbear- objeto cortante usado para barbear ou cortar o cabelo.
 Navalha (filosofia) - conceito filosófico.
 Navalha de Occam - conceito filosófico-científico.
 Navalha de Hanlon - ferramenta epistemológica.
 Navalha de Hitchens - ferramenta epistemológica.
 Navalha ou longueirão (Adapedonta) - ordem de moluscos bivalves comestíveis: a navalha ou navalheira (Pharus legumen),  no sul de Portugal (Algarve) o lingueirão ou canivete (Solen marginatus), e o longueirão-direito (Ensis siliqua).
 Navalha na Carne (filme) - produção cinematográfica.
 Navalha voadora - golpe de capoeira.

Desambiguação